Zé Luís puede referirse a:

José Luís Mendes Andrade, futbolista de Cabo Verde, nacido en 1991.
José Luís Santos da Visitação, futbolista de Brasil, nacido en 1979.